Hornbach kan syfta på:
 Hornbach – tysk butikskedja inom byggvarubranschen

Geografi

Tyskland 

 Hornbach, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Hornbach (vattendrag i Österrike) – biflod till Lech i Tyrolen,